Sasquatch steht für:

 kanadische Bezeichnung des Fabelwesens Bigfoot
 Sasquatch (Band), US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Saskatchewan (Begriffsklärung)